José Gabriel González Malavé (Venezuela, 21 de septiembre de 2002) es un futbolista venezolano-costarricense que juega en la Academia Puerto Cabello C.F de la Primera División de Venezuela.

Trayectoria

Mineros de Guayana 
Su debut se produjo el 3 de diciembre de 2020 en la máxima categoría venezolana contra Estudiantes de Mérida, ingresando al terreno al minuto 45 en la derrota 3-2. Dos días después se enfrentó ante Academia Puerto Cabello en el que por primera vez fue alineado como jugador titular, en la parte complementaria fue sustituido por Andrés Saavedra en la derrota 0-2. Su primera temporada como futbolista profesional tuvo participación en las dos únicos juegos.

En la temporada 2020-21, tuvo su primera oportunidad en disputar un encuentro completando los 90 minutos. El juego realizado se dio el 30 de julio de 2020 contra Atlético Venezuela en la derrota 1-2. El 14 de agosto del mismo año sumó nuevamente los 90 minutos contra Caracas FC en la derrota 2-0. Tuvo participación en 6 juegos disputados.

Estadísticas  
 Actualizado al último partido jugado el .

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha de José Gabriel González en Transfermarkt
 Ficha de José Gabriel González en Cero a cero
 Ficha de José Gabriel Pérez en Soccerway

Futbolistas de Costa Rica
Futbolistas de Venezuela
Futbolistas del Club Deportivo Mineros de Guayana
Futbolistas del Academia Puerto Cabello Club de Fútbol